Макриди, Макреди () — фамилия. Известные носители:

 Макриди, Анатолий Григорьевич (Стенрос; 1902—1982) — первопоходник, художник, журналист, коллаборационист.
 Макреди, Джордж (1899—1973) — американский актёр.
 Макриди, Уильям Чарлз (1793—1873) — английский писатель и актёр.

См. также 
 Маккриди
 Макридин
 Макридис